000-  номер телефону екстреної служби в  Австралії;
0-0-0- Позначення довгої  рокіровки в  шахової нотації.